Ирме Хаимович Друкер (Ирма Друкер; Ирмияѓу Друкер; 15 декабря 1906, Чернобыль — 22 июля 1982, Одесса) — еврейский советский прозаик, литературный критик. Писал на идише. Был известен в литературной среде как интеллектуал и эрудированный писатель.

Биография 
Ирме Хаимович Друкер родился в семье меламмеда и кантора, где и освоил иудаизм, историю еврейского народа и иврит. Изначально начал писать на иврите, впоследствии он перешел на идиш. Публиковаться стал с 1927 года создавая рассказы и очерки, а также биографические заметки о Шолом-Алейхеме. Писал и театральные рецензии и критические статьи. Первую свою книгу рассказов «В степи» он выпустил в 1929 году в Харькове. Через десять лет в Киеве вышла его книга «Шолом-Алейхем. Критические этюды» (первый раз на идише, а затем на русском). Кроме этого он занимался пением, пошел учиться в Киевскую музыкальную школу к профессору Доброжанскому. Самым известным романом Друкера стал вышедший в 1940 году роман «Клезмер» (переведен с расширением в 1964 году на русский под названием «Музыканты»).

В 1947 году в израильской газете «Аль ѓа-мишмар» была напечатана статья И. Друкера о Менделе Мойхер-Сфориме.

По сфальсифицированным обвинениям получил 15 лет заключения в лагере строгого режима, его, как и многих других писателей на идише обвинили в «антисоветской, сионистской, контрреволюционной деятельности». С 1950 по 1956 год Друкер попал в заключение в спецлагере № 15. В апреле 1955 года его дело было пересмотрено, его освободили и реабилитировали.

Среди книг И. Друкера была серия новелл о Менделе Мойхер-Сфориме под названием «Дер зейде Менделе» («Дедушка Менделе») вышедший в 1964 году в Варшаве (а впоследствии и на иврите в 1975 году), новеллы о Шолом-Алейхеме и Переце, очерки о Ш. Михоэлсе, Х. Н. Бялике, М. Альтмане, М. Гузикове и других.

Последние годы И. Друкер создавал свои произведения тяжело больным. Как говорил сам Ирма Друкер: «Тяжелая это работа — писание. Поверьте мне… Но кто хотя бы один раз согрешил пером… будет писать и писать, пока перо не упадет из его рук, и кровь не перестанет пульсировать в его жилах». Перенес пять инфарктов и умер от шестого инфаркта 22 июля 1982 года. Похоронен на Еврейском кладбище в Одессе, памятник на могиле сделан скульптором П. Криворуцким.

Публикации 
 «Музыканты» («Клезмеры») вышли и на идише и на русском;
 Роман о музыканте-самородке Михоэле-Иосифе Гузикове (1981) в журнале «Советиш Геймланд»;
 Друкер, Ирма Хаимович. Михоэл-Иосиф Гузиков : Роман / Ирмэ Друкер. — М. : Сов. писатель, 1990. — 346 с. — ISBN 5-265-00894-2;
 «Дер зейде Менделе» («Дедушка Менделе»).

Семья 
 Жена — Элька Вайман

Примечания 

Писатели на идише
Писатели СССР
Персоналии:Одесса:Литература
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики Украины
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Похороненные на Еврейском кладбище (Одесса)
Реабилитированные в СССР